Guadalcázar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guadalcázar (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Guadalcázar (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar